La Bataille ou le Siège de Larache  peut faire référence à :

Bataille de Larache (1631)
Bataille de Larache (1666)
Siège de Larache (1689)